Thinking About You (Calvin Harris)
 Thinking About You (Hardwell)
 Thinking About You (Norah Jones)